

Persone
 Joel Elias Spingarn (1875-1939) – educatore, critico letterario e attivista statunitense
 Stephen J. Spingarn (1908-1984) – politico statunitense, figlio di Joel

Altro
 Medaglia Spingarn – riconoscimento annuale della National Association for the Advancement of Colored People